Тишинка — село в Рубцовском районе Алтайского края. Административный центр Тишинского сельсовета.

История 
Основано в 1918 г. В 1928 г. поселок Тишинский состоял из 95 хозяйств, основное население — русские. Центр Тишинского сельсовета Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края. В 1931 г. состоял из 122 хозяйств, центр Тишинского сельсовета Рубцовского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рубцовского района